Angelus Benedictus Xaverius Angillis (1776 - 1844), notaris en politicus
 Angelus August Eugeen Angillis (1830 - 1876), notaris en archivaris